Эволюциони́зм:

 Эволюционизм в биологии — система идей и концепций, утверждающих историческое прогрессивное развитие биосферы Земли.
 Эволюционная школа в этнологии, этнографии, антропологии, культурологии — направление предполагающее существование универсального закона общественного развития, заключающегося в эволюции культуры от низших форм к высшим.